Сент-Аман-Монрон:

 Сент-Аман-Монрон — город и коммуна во французском департаменте Шер.
 Сент-Аман-Монрон — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер.
 Сент-Аман-Монрон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Центр.